Het ATP-toernooi van Moskou 1998 (met de officiële naam Kremlin Cup 1998) werd gespeeld van 9 tot en met 15 november 1998. Er werd gespeeld op indoor tapijtbanen in het Olympic Stadium in de hoofdstad van Rusland, Moskou.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

ATP-toernooi van Moskou
Moskou